Matalobos puede referirse a:
Santa Baia de Matalobos. Parroquia del ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra).
Matalobos (2009-2013), una serie de ficción de la Televisión de Galicia.
Matalobos del Páramo, localidad de la provincia de León (España)
 Matalobos, lugar de la Parroquia de Salcedo, ayuntamiento de Pontevedra, provincia de Pontevedra, España.
El nombre común de la planta Aconitum vulparia.
El nombre común de la planta Aconitum napellus.
El nombre común de la planta '''''Colutea arborescens